Chetwode ist der Name folgender Orte:

 Chetwode (Buckinghamshire), Ort in der Grafschaft Buckinghamshire, England

Chetwode ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Chetwood